Кацухико Касивадзаки (; ) — японский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Японии и мира, автор книг и один из ведущих специалистов по дзюдо в мире.

Биография 
Кацухико Касивадзаки начал заниматься дзюдо с 10 лет. Его первым тренером был мастер 5 дана Шотаро Кубо. Во время учёбы в средней школе и до поступления в Токайский университет тренировать будущего чемпиона стал мастер Юто Ваяма. Во время учёбы в университете в Токио, подготовкой Кацухико Касивадзаки стал заниматься двукратный чемпион мира по дзюдо (в 1967 и 1973) и трехкратный чемпион Японии Нобуюки Сато. Три учителя стали примером для Кацухико Касивадзаки. Позже он отметил, что Шотаро Кубо научил его духу дзюдо, Юто Ваяма передал основы неадза, а Нобуюки Сато был для него примером упорства.

Стиль мастера Нобуюки Сато повлиял на склонность Касивадзаки к проекциям посредством бросков и невадза. Действительно, Исао Окано отмечает способность сенсея Сато использовать хиккикоми гаэси перед тем, как взять под контроль своего противника на земле. По словам Касивадзаки, его учитель также получил прозвище «Невада Сато» в связи с его боевой техникой.

Карьера 
Одно из первых международных достижений Кашивазаки было не в дзюдо, а в самбо. Он завоевал серебряную медаль на Открытом чемпионате Европы в Риге в 1972 году в категории до 62 кг. Золотую медаль выиграл Сато сенсей, которого Кацухико Кашивазаки сопровождал на мероприятии. Вскоре он выиграл чемпионат мира по самбо в 1975 году в той же весовой категории.
Выступал в полулёгкой весовой категории (до 65 кг). Чемпион (1975, и 1978—1980 годы), серебряный (1976) и бронзовый (1974, 1982) призёр чемпионатов Японии. Победитель и призёр международных турниров. Победитель (1982) и бронзовый призёр (1978) международного турнира памяти Дзигоро Кано в Токио. Серебряный призёр чемпионата мира 1975 года в Вене. На чемпионате мира 1981 года в Маастрихте поднялся на высшую ступень пьедестала.

После того, как Касивадзаки завершил участие в соревнованиях, он переехал в Лондон, чтобы преподавать в . Там он познакомился и подружился со знаменитым фотографом Теренсом Донованом, который тренировался в клубе и с которым позднее они написали книгу Fighting judo. Позднее Кацухико Касивадзаки был национальным тренером по дзюдо в Канаде, Германии и в других странах. С 2009 года он стал главным тренером в Международном университете Будо в Японии.

Достижения

Библиография 
Кацухико Кашивазаки — автор нескольких книг посвященных дзюдо, большинство из которых («Осаэкоми», «Томоэнагэ», «Шимеваза», «Боевое дзюдо») подчеркивают его тягу к броскам и наземным техникам Кодокан Дзюдо.
 Кацухико Касивадзаки (1997), Osaekomi, Ippon USA, 
 Кацухико Касивадзаки (1992), Tomoe nage, Ippon Books, 
 Кацухико Касивадзаки (1992) Shimewaza, Ippon books, 
 Кацухико Касивадзаки, Хидетоши Наканиши (1992), Attacking Judo: A guide to combinations and counters, Ippon Books , 
 Кацухико Касивадзаки (1985), Fighting judo 
Он также является автором предисловия к книге «JUDO NEWAZA of Koji Komuro KOMLOCK» дзюдоиста Кодзи Комуро, посвященной наземным техникам.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы Японии по дзюдо
Чемпионы мира по дзюдо